Brumovice kan verwijzen naar:
 Brumovice (okres Břeclav)
 Brumovice (okres Opava)